Pistolero – individuo particolarmente abile nell'uso della pistola.

Musica 
 Pistolero – album dei Frank Black and the Catholics del 1999
 Pistolero – singolo di Elettra Lamborghini del 2021